Домарадский — польская и русская фамилия.

Известные носители:
 Домарадский, Ежи (Domaradzki Jerzy; род. 1943) — польский режиссёр.
 Домарадский, Игорь Валерианович (1925—2009) — советский и российский биохимик и микробиолог, академик, заслуженный деятель науки Российской Федерации.